R&I steht für:
 R&I-Fließschema, „Rohrleitungs- und Instrumentendiagramm“, ein Planungsdokument in der Verfahrenstechnik
 Rating and Investment Information, Inc., engl. für Kakuzuke Tōshi Jōhō Center, japanische Ratingagentur

Siehe auch:
 RI
 Ry
 Rie
 Rih
 Rye

RI